Серге́й Овся́нников:
 Овсянников, Сергей Александрович (род. 1958) — депутат Государственной думы.
 Овсянников, Сергей Данилович (род. 1948) — российский поэт.
 Овсянников, Сергей Осипович (1880—1937) — русский советский архитектор, профессор, доктор наук.